Daniel Leo (1941-), gangster statunitense affiliato alla mafia;
 Daniel Leo (1982-), rugbista a 15 samoano.